Emílie Saska (27. července 1516, Freiberg – 9. dubna 1591, Ansbach) byla rodem Wettinská princezna a třetí manželka markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského. Protože jeho předchozí manželky zemřely před jeho nástupem do úřadu, byla jako jediná z nich markraběnkou.

Život 
Emília se narodila jako dcera Jindřicha Zbožného a jeho manželky Kateřiny Meklenburské.

25. srpna 1533 se jako sedmnáctiletá provdala za o třicet dva let staršího Jiřího Braniborského, budoucího braniborsko-ansbašského markraběte, který byl uznán vévodou ve Slezsku. Také spravoval Braniborsko-Kulmbašsko jménem svého synovce Albrechta, syna svého zesnulého bratra Kazimíra. Z jejich manželství se narodil dědic, v něhož Jiří doufal: Jiří Fridrich, pozdější braniborsko-ansbašský markrabě.

Po smrti manžela v roce 1543 se Emílie stala až do roku 1556 zákonným zástupcem jejich čtyřletého syna. Poskytla mu hluboké a humanistické vzdělání. Regentství Braniborska-Ansbachu však bylo společně spravováno saskými kurfiřty, braniborskými kurfiřty a hesenským lankrabětem Filipem I.

Emílie byla popisována jako moudrá, ctnostná a zbožná žena. Byla přísná luteránka a aktivně vzdorovala katolictví na území svého manžela a syna. Později odešla žít na své vdovské sídlo.

Emílie zemřela 9. dubna 1591 ve věku 74 let v Ansbachu.

Potomci 
Za deset let manželství Emílie porodila čtyři děti:

 1. Žofie Braniborsko-Ansbašská (23. 3. 1535 Ansbach – 22. 2. 1587 Lehnice)
 ⚭ 1560 Jindřich XI. Lehnicko-Hajnovský (23. 2. 1539 Lehnice – 3. 3. 1588 Krakov), kníže lehnický v letech 1551–1556, 1559–1576 a 1580–1581
 2. Barbora Braniborsko-Ansbašská (17. 6. 1536 Himmelkron – 17. 6. 1591 Neuenmarkt), svobodná a bezdětná
 3. Dorotea Kateřina Braniborsko-Ansbašská (23. 2. 1538 Ansbach – 18. 1. 1604 Toužim)
 ⚭ 1533 Jindřich V. z Plavna (9. 10. 1533 Andělská Hora – 24. 12. 1568 Hof), pán na Plavně a Voigtsbergu a míšeňský purkrabí od roku 1554 až do své smrti
 4. Jiří Fridrich Braniborsko-Ansbašský (5. 4. 1539 Ansbach – 25. 4. 1603 tamtéž), kníže ratibořský, opolský a krnovský, markrabě braniborsko-ansbašský od roku 1543 až do své smrti
 I. ⚭ 1558 Alžběta Braniborsko-Kostřínská (29. 8. 1540 Kostřín – 8. 3. 1578 Varšava)
 II. ⚭ 1579 Žofie Brunšvická (30. 10. 1563 Celle – 14. 1. 1639 Norimberk)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Hohenzollernové
Braniborsko-ansbašské markraběnky
Narození v roce 1516
Narození 27. července
Narození ve Freibergu
Úmrtí 9. dubna
Úmrtí v roce 1591
Úmrtí v Ansbachu
Ženy